Panagiotidis ist der Familienname folgender Personen:

 Jannis Panagiotidis (* 1981), deutscher Historiker und wissenschaftlicher Direktor an der Universität Wien
 Johannes Niehoff-Panagiotidis (* 1963), deutscher Byzantinist